Vicat steht für:

 Vicat (Unternehmen), französischer Zement- und Baustoffhersteller
 eine Prüfmethode zur Bestimmung der Wärmeformbeständigkeit von Thermoplasten, siehe Vicat-Methode 
 Internationale Standards im Bereich der Baustoffprüfung (z. B. für Beton, Zement)

Personen:
 Cathérine Vicat (1712–1772), schweizerische Imkerin und Naturforscherin
 Joseph Vicat (1821–1902), Sohn von Louis-Joseph Vicat und Gründer des Unternehmens Vicat
 Louis-Joseph Vicat (1786–1861), Entdecker des künstlichen hydraulischen Kalkes
 Pascale Vicat-Blanc (* 1961), französische Ingenieurin